Теорема Нэша:

Теорема Нэша — Кёйпера о -гладком изометрическом вложении
Теорема Нэша  о регулярных вложениях